Gåshäran kan syfta på följande platser:

Åland 

 Gåshäran (Kökar, Åland), 
 Gåshäran (Sottunga, Åland),

Se även
Gåsharan
Gåsharun
Gåsharu